Deurne bezeichnet
 Deurne (Noord-Brabant), Gemeinde in den Niederlanden
 Deurne (Antwerpen), Stadtteil des belgischen Antwerpens
 Deurne (Flämisch-Brabant), Teilgemeinde der belgischen Stadt Diest